Противоуго́нная систе́ма — комплекс технических средств, устанавливаемых на транспортные средства (преимущественно автомобили), для предотвращения их угона и другого несанкционированного использования.

Противоугонные системы подразделяют на информирующие, следящие, блокирующие и противодействующие.

Информирующие противоугонные системы 
Информирующие противоугонные системы (автосигнализации) предназначены для информирования владельца, правоохранительных органов или других лиц о факте несанкционированного проникновения в транспортное средства и попытках его угона.

По способу передачи информационного сигнала в двойне сигнала различают:
 акустические — информирующие только с использованием акустических излучателей (сирен), установленных на транспортном средстве;
 радио — информирующие с помощью передачи радиосигналов на оконечное устройство, находящееся у владельца;
 комбинированные — включающие оба вида оповещения.

Следящие противоугонные системы (поисковые системы) 
Следящие противоугонные системы информируют владельца (правоохранительные органы) через диспетчерский центр (ДЦ) о маршруте несанкционированного перемещения транспортного средства с использованием систем навигации и оповещения по радиоканалу.

Блокирующие противоугонные системы (иммобилайзеры) 
Блокирующие противоугонные системы делают невозможным запуск двигателя транспортного средства, переключение передач, блокируют рулевое управление или тормоза.

Различные виды иммобилайзеров (контактные и бесконтактные) 
В комплект иммобилайзера входит блок, блокирующий двигатель, и метка, которая этим блоком считывается. Формы метки разные: карточки, таблетки, лепесточки и т.д. 
Для того, чтобы завести авто, метку необходимо либо приложить к считывателю иммобилайзера, либо вставить в считыватель иммобилайзера (контактные иммобилайзеры) или внести в зону приема иммобилайзера от 30-40 сантиметров до 15 метров (бесконтактные иммобилайзеры).

Блокирование пуска двигателя 
Это основная защита от угона, активирующаяся от автосигнализации. Они бывают разных видов и устроены. Обычные и самые простые - реле, которое управляется напрямую по проводу от блока сигнализации, принцип его работы - оно прерывает электрические цепи необходимые для работы двигателя. Минусом этого вида является минимальная скрытность, поскольку идет провод напрямую от блока и что при отключении этого провода эта защита деактивируется.

Более продвинутые виды блокировок это когда они управляются уже по радиосвязи, на частотах х 434,16, 371, 868 МГц, что дает наиболее устойчивую связь или по Bluetooth. Связь конечно же защищена шифрованием и диалоговым кодом.

Самые совершенные виды, в которых управление происходит по радиосвязи от сигнализации и в дополнение в блокировках есть встроенные датчики движения. Это важное преимущество, что в их устройстве есть такие сенсоры, поскольку алгоритм их действия таков: если автосигнализацию злоумышленники удалили и завели двигатель, то при попытке движения датчик зафиксирует это и заблокирует работу двигателя. Снятие с охраны произойдёт только в случае поступления шифрованного кода от сигнализации.

Блокирование пуска двигателя осуществляется тремя способами:
 нарушением нормального прохождения сигналов управления в проводке электрооборудования с помощью реле, управляемых противоугонной системой;
 блокированием работы программного обеспечения контроллера системы впрыска топлива (при этом контроллер также является частью противоугонной системы);
 нарушением нормального режима подачи топлива в двигатель, с помощью клапанов, управляемых противоугонной системой.

Блокирование открытия капота
Блокирование открытия капота автомобиля осуществляется с помощью механизмов, делающих невозможным поднятие капота в режиме охрана. Привод блокирующих механизмов может быть электрическим или механическим (с помощью замка и ключа)

Блокирование переключения передач 
Блокирование переключения передач осуществляется с помощью механизмов, делающих невозможным перемещение рычага переключения передач. Привод блокирующих механизмов может быть электрическим или механическим (с помощью замка и ключа)

Блокирование рулевого управления 
Рулевое управление блокируется с помощью замка, делающего в закрытом состоянии невозможным вращение рулевого вала. В качестве бюджетного варианта — разнообразные конструкции (обычно в виде кочерги), крепящиеся к рулю и мешающие управлению им.

Блокирование тормозной системы 
Тормозная система блокируется с помощью замка. Противоугонная система представляет собой механический клапан, который пропускает тормозную жидкость к колодкам, за счет чего торможение происходит в штатном режиме, т.е. пропорционально нажатию на педаль тормоза, но обратно тормозную жидкость уже не выпускает. Таким образом, стоит перевести систему в положение охраны, и после первого торможения все колеса автомобиля будут заблокированы.

Противодействующие противоугонные системы 
Противодействующие противоугонные системы предназначены для прямого физического воздействия на лицо, совершающее попытку угона транспортного средства.
Физическое воздействие может осуществляться посредством электрошока, применения перцового аэрозоля или слезоточивого газа, применения ярких пульсирующих источников света или источников громкого звука.

Современные противоугонные системы часто объединяют в себе различные функции.

Примечания

См. также 
 Мультилок
 Автосигнализация
 Автомобильный иммобилайзер
 Противоугонная маркировка

Ссылки 
 
 
 

Безопасность
Автомобильные аксессуары
Противоугонные системы